Кле́ймор (также клэймор, иногда клеймо́ра, ;  «большой меч») — особый тип двуручного (реже — одноручного) меча, использовавшийся в Шотландии в XV—XVII веках.

Название происходит от  — «большой меч». Возможно, слово claidheamh, в свою очередь, родственно . Иногда термин «клеймор» также ошибочно употребляют для обозначения шотландского палаша с гардой корзинного типа (). В другом источнике указано что клеймор (claymore) — первобытный шотландский палаш.

Устройство 

Клеймор представляет собой двуручный меч с длинной рукоятью и широким клинком. Длина клинка составляет порядка 105—110 сантиметров, рукояти — около 30—35 сантиметров. Таким образом, общая длина меча составляла от 135 до 150 сантиметров. По типологии Окшотта, клеймор относится к типам XIIa и XIIIa. Гарда крестовидная. Отличительной особенностью клеймора является характерная форма дужек крестовины — прямые, сужающиеся к концам и направленные вниз (от рукояти к концу клинка). Технически дужки представляют собой сужающийся стальной прут. На концах дужки часто украшаются стилизованным пробивным изображением четырёхлистного клевера. Навершие рукояти небольшое, чаще всего имеет дисковую форму, хотя имеются и варианты с шарообразным навершием. Часть клейморов имела рикассо, благодаря чему в процессе фехтования можно было использовать технику полумеча ().

Клеймор обладает несколько меньшими массо-габаритными параметрами, нежели европейские аналоги того периода. В связи с этим, клеймор являлся оружием несколько более маневренным, чем классический европейский двуручный меч. Специфическая форма крестовины позволяла эффективно производить захват клинка противника с дальнейшим обезоруживанием.

Гораздо реже двуручного клеймора встречался его одноручный вариант, носивший также название claidheamh beg. Данный меч является одноручной версией классического клеймора и также имеет характерные дужки крестовины. Обычно относится к концу XIV — началу XV века. Вполне вероятно, что двуручный клеймор является дальнейшим развитием данного меча.

Имеются также данные о другом варианте клеймора, менее известном в наши дни. Данный меч представлял собой клеймор с раковинообразным эфесом. Гарда состояла из двух поднятых кверху ветвей и двух больших вогнутых пластин, защищавших переднюю часть рукояти.

Использование 

Клеймор эпизодически использовался с конца XIV века. В начале XVI века клеймор стал основным мечом хайлендеров-пехотинцев и активно использовался в непрерывных клановых войнах и пограничных стычках с Англией. Хотя «расцвет» клейморов приходится на XVI век, они продолжали активно использоваться вплоть до конца XVII века. Последней битвой, отмеченной массовым использованием клейморов, является битва при Килликранки в 1689 году, хотя отдельные воины применяли их ещё в 1746 году в битве при Каллодене.

Поднимайтесь, бойцы — из долин, из-за гор,Заблистала вдали сталь широких клеймор,И волынка гудит, но сзывает собойНе к молитве она — а в отчаянный бой.

Примечания

Литература 
 
 
 Вальтер Скотт, «Боевая песнь». Пер. Ольги Николаевны Чюминой (1895).

Ссылки 

 Изображение клеймора с раковинообразным эфесом (современная реплика) 

Холодное оружие по алфавиту
Мечи
Средневековая Шотландия
Военная история Шотландии
Европейские мечи
Средневековые европейские мечи
Европейские мечи по типам